Лиманец — многозначный термин:
 Лиманец — село в Бериславском районе Херсонской области Украины.
 Лиманец — река в Ростовской области России.